Оболь:
 Оболь — городской посёлок в Шумилинском районе Витебской области.
 Оболь — река в Городокском и Шумилинском районе Витебской области.
 Оболь — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Оболь — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Оболь — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Оболь (станция) — станция Белорусской железной дороги на линии Витебск — Полоцк.

См. также 
 Обол